

Прирічний сільський округ — адміністративна одиниця, Житікаринський район, Костанайська область
 Прирічний сільський округ — адміністративна одиниця, Семейська міська адміністрація, Абайська область
 Прирічний сільський округ — адміністративна одиниця, Теректинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Приріченський сільський округ